jarabina – w języku słowackim (jarabina) i rosyjskim (ярaбuṇa) – jarzębina
 Jarabina – miejscowość na Słowacji
 Jarabiná – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji